Nóvoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Nóvoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Nóvoie (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Nóvoie (Bélgorod), localitat de la província de Bélgorod, a Rússia
 Nóvoie (Daguestan), localitat de la república del Daguestan, a Rússia
 Nóvoie (Zabaikal), localitat del territori de Zabaikal, a Rússia
 Nóvoie (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Nóvoie (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia